Corput ou van den Corput ou van der Corput peut faire référence à :

Patronymes 
 Édouard van den Corput (1821-1908), médecin et homme politique belge.
 Fernand Van den Corput (1872-1948), homme politique belge.
  (1536–1601), théologien néerlandais-belge.
 Johannes van der Corput (1890-1975), mathématicien néerlandais.
 Lemme de van der Corput
 
 Théorème de la différence de van der Corput
  (né en 1989), joueur de football néerlandais.
  (1825–1911), architecte américain.
 Hardwell, nom de scène de Robbert van de Corput, (né en 1988), disc jockey et producteur de musique néerlandais.